Belforte steht für:

 Belforte, einen Ortsteil der Stadt Varese in der Lombardei
 Belforte, einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Gazzuolo in der Lombardei
 Belforte, einen Ortsteil der italienischen Gemeinde Preci in Umbrien
 Belforte (Toskana), ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Radicondoli
 Belforte all’Isauro, italienische Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino, Region Marche
 Belforte del Chienti, italienische Gemeinde in der Provinz Macerata, Region Marche
 Belforte Monferrato, italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont

Siehe auch:
 Belfort (Begriffsklärung)